Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2005 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2005 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de tiende editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2005. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Anastasija Myskina was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Jelena Dementjeva.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova bereikte eveneens de kwartfinale. Daarin verloor zij van Dinara Safina.

Het derde reekshoofd, Mary Pierce uit Frankrijk, won het toernooi. In de finale versloeg zij de onge­plaatste Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Pierce wist voor de tweede keer het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar achttiende (en laatste) WTA-titel, de tweede van 2005.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Anastasija Myskina en Vera Zvonarjova hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Myskina speelde samen met Flavia Pennetta – zij strandden al in de eerste ronde. Zvonarjova en haar landgenote Jelena Lichovtseva waren het vierde reeks­hoofd – zij bereikten de halve finale.

Het als tweede geplaatste duo Lisa Raymond en Samantha Stosur won het toernooi. In de finale versloegen zij het als eerste geplaatste koppel Cara Black en Rennae Stubbs in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Amerikaanse Raymond had daarnaast 45 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stosur vier.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek was via een wildcard tot het toernooi toegelaten, samen met Russin Jelena Dementjeva. Zij verloren evenwel meteen hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2005
Moskou